Readme (deutsch Liesmich) steht für:

 readme ist der gebräuchliche Name einer Datei, die grundlegende Hinweise zu einer Software enthält. Siehe den Artikel Readme.
 Readme ist der Name einer Kolumne von Michael Kinsley's im Slate Magazin
 readme war eines der ersten Satire Magazine der Welt (ab 1895). Und wird wöchentlich herausgegeben an der Carnegie Mellon University
 README ist Deutschlands älteste und eine der größten Bücher-Plattformen im deutschsprachigen Raum

Siehe auch
 Lies mich ist die Jugendredaktion von Neue Osnabrücker Zeitung
 Liesmich.me ist eine Empfehlungsplattform für journalistische Texte